

События 
 Шамши-адад V с помощью вавилонского царя Мардук-закир-шуми I подавляет восстание ассирийских городов.
 Поход Шамши-адада V в страну Наири, первое упоминание царя Урарту Ишпуини.
 Князь Цинь Цинь-чжун убит жунами, ему наследовал старший из его пяти сыновей Ци (Чжуан-гун, эра правления 821—778), который через некоторое время с войском в 7 тыс. человек (которое ему и братьям дал ван) разбил западных жунов и поселился в Цюаньцю, получив титул сановника западных окраин.
 Умер князь Чу Сюн-шуан. Между его младшими братьями началась борьба за власть. Второй брат Чжун-сюэ умер, третий Шу-кань бежал в Пу, у власти встал четвёртый: Сюнь (Сюн-сюнь, эра правления 821—800).
 Поход чжаоского Му-гуна против хуай-и, то есть варваров-и, живущих за рекой Хуай (описан в «Ши цзин» III, III 8).
 Поход чжоуского вана на сюйцев к берегам Хуай, Сю-фу (он же Инь) и Хуан-фу сопровождали его (описан в «Ши цзин» III, III 9).
 Чжоуский ван повелел чжаоскому (шаоскому) Му-гуну (он же Шао Фу) основать город в Се для шэньского князя (описано в «Ши цзин» II, VIII 3 и III, III 5, во второй песне её автор Инь Цзи-фу сам называет себя).

См. также

Примечания